Deutsches Gold war eine Musiksendung im Hörfunkprogramm des RBB, früher Sender Freies Berlin. 

Die erste Sendung startete am 6. September 1999 im Abendprogramm, die letzte Sendung war am 20. Juli 2005 zu hören. Der Moderator Michael Bolien bemühte sich, die Hörer in das Geschehen einzubeziehen. Auf die Frage, was für ihn Radio sei, sagte er einmal, diese Frage habe dereinst Barry Graves beantwortet: „Radio machen ist ganz einfach: links ein Plattenspieler, rechts ein Plattenspieler, in der Mitte der Moderator“. Auch die Musikauswahl der Sendung Deutsches Gold war etwas Besonderes. Oft war gut zu hören, dass es sich bei dem Titel tatsächlich um Vinyl handeln musste, die Knacker waren unüberhörbar. Unterstützt wurde Deutsches Gold durch Peter Ziermann, der zum einen als Sidekick fungierte und zum anderen mit seinem Schallplattenarchiv zur Sendung beitrug.

Weblinks 
 Website zur Sendung

Musiksendung (Hörfunk)
Rundfunk Berlin-Brandenburg (Hörfunk)
Sender Freies Berlin (Hörfunk)